Горбов — многозначный термин.

 Горбов (остров) — остров архипелага Новая Земля
 Горбов (село) — село на Украине.

 также Горбов — фамилия
 Горбов, Александр Иванович (1857—1939) — российский химик-технолог, профессор.
 Горбов, Василий Лаврентьевич (1924—1982) — кавалер ордена Славы.
 Горбов, Дмитрий Александрович (1894—1967) — советский критик, переводчик.
 
 Горбов, Михаил Михайлович (1940—2001) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель РСФСР.
 Горбов, Николай Михайлович (1859—1921) — педагог, публицист, переводчик.
 Горбов, Фёдор Дмитриевич (1916—1977) — советский ученый-психолог.
 Горбов, Яков Николаевич (1896—1982) — русский писатель и поэт.